Guyi bezeichnet:

 Guyi (Qionglai) (固驿镇), Großgemeinde der Stadt Qionglai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guyi (Sanjiang) (古宜镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Sanjiang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Guyi (Tahe) (古驿镇), Großgemeinde im Kreis Tahe in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Guyi (Xiangzhou) (古驿镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xiangzhou in der chinesischen Provinz Hubei